Sultanato de Senar - Estado contemporâneo centrado na região de Senar
 Senar (estado) - um dos vinte seis estados do Sudão
 Senar (distrito) - um dos três distritos do estado sudanês homónimo
 Senar (cidade) - uma cidade sudanesa capital dos estado homónimo
 SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Instituição de caráter privado paraestatal criado pela lei 8.315 de 23/12/1991. Vinculada à CNA Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Desambiguação